"Fever" é o segundo single do álbum Evacuate the Dancefloor do grupo Cascada lançado com exclusividade para o mercado alemão em 9 de Outubro de 2009.

Faixas 
 Alemanha CD Single

 "Fever" (Radio Edit)
 "Fever" (Extended Mix)

 Alemanha download (Amazon MP3/Musicload)

 "Fever" (Radio Edit)
 "Fever" (Ryan Thistlebeck Remix)
 "Fever" (Extended Mix)
 "Fever" (Ian Carey Remix)
 "Fever" (D.O.N.S Remix)
 "Fever" (Mowgli & Bagheera Remix)

 Alemanha iTunes (Versão com Faixas Bonus)

 "Fever" (Radio Edit)
 "Fever" (Ryan Thistlebeck Remix)
 "Fever" (Extended Mix)
 "Fever" (Ian Carey Remix)
 "Fever" (D.O.N.S Remix)
 "Fever" (Mowgli & Bagheera Remix)
 "Fever" (Pasha Deluxe Remix)
 "Fever" (Music Video)

Paradas musicais 

Álbuns de 2009
Canções gravadas por Cascada